Mulaku kan syfta på:

Geografi

Maldiverna 

 Mulakuatollen, 
 Mulah, ö,